Stanislav Horanský, né le  à Žilina, est un joueur professionnel slovaque de hockey sur glace.

Il dispose d'une licence suisse et ne compte pas dans le contingent comme étranger en Suisse.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2009-2010||MsHK Žilina -18 ans||Slovaquie U18||31||5||7||12||8||-||-||-||-||-
|-
|2010-2011||MsHK Žilina -18 ans||Slovaquie U18||35||17||31||48||62||-||-||-||-||-
|-
|2011-2012||MsHK Žilina -20 ans||Slovaquie U20||29||15||13||28||22||-||-||-||-||-
|-
|2011-2012 || HK Orange 20||1. liga||10||6||3||9||2||-||-||-||-||-
|-
|2012-2013||MsHK Žilina -20 ans||Slovaquie U20||6||5||3||8||35||-||-||-||-||-
|-
|2012-2013 || MsHK Žilina||Extraliga||18||0||0||0||4||-||-||-||-||-
|-
|2012-2013||HC Bienne -20 ans||Juniors Élites A||5||2||1||3||2||-||-||-||-||-
|-
|2012-2013 || Slovaquie -20 ans||1. liga||3||1||0||1||0||-||-||-||-||-
|-
|2013-2014 || Slovaquie -20 ans||Extraliga||14||1||9||10||10||-||-||-||-||-
|-
|2013-2014||MsHK Žilina -20 ans||Slovaquie U20||1||0||3||3||0||-||-||-||-||-
|-
|2013-2014 || HC Bienne -20 ans||Junior Élite A||6||1||8||9||8||-||-||-||-||-
|-
|2014-2015||HC Bienne||LNA||3||0||0||0||0||-||-||-||-||-
|-
|2014-2015 || HC Ajoie||LNB||46||10||20||30||20||6||1||3||4||4
|-
|2015-2016 || HC Bienne || LNA || 7 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -
|-
|2015-2016 || HC Ajoie || LNB || 36 || 15 || 17 || 32 || 22 || 18 || 4|| 5 || 9 || 10
|-
|2016-2017 || HC Bienne || LNA || 39|| 4 || 2 || 6 || 4 || 5 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
|2016-2017 || SC Langenthal || LNB || 1 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -
|-
|2017-2018 || HC Olten || LNB || 18 || 3 || 13 || 16 || 2 || 16 || 2 || 8 || 10 || 2
|-
|2018-2019 || HC Olten || LNB || 38 || 14 || 17 || 31 || 43 || 2 || 1 || 1 || 2 || 2
|-
|2019-2020 || HC Olten || LNB || 22 || 13 || 24 || 37 || 14 || 5 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
|2020-2021 || HC Ambrì-Piotta || LNA || 23 || 1 || 4 || 5 || 8 || - || - || - || - || -
|-
|2020-2021 || HC Olten || LNB || 2 || 0 || 1 || 1 || 0 || 10 || 4 || 5 || 9 || 4
|-
| 2021-2022|| HC Olten || LNB ||  || 

|2012|| Slovaquie -18 ans||Championnat du monde -18 ans D1, groupe A||4||2||1||3||0||0||
|-
|2014|| Slovaquie -20 ans||Championnat du monde -20 ans||5||1||1||2||4||0||
|-
|2014-2015||HC Ajoie||Coupe de Suisse||1||0||0||0||0|| ||Seizièmes de finale

Palmarès
Champion du monde U18 D1, groupe A en 2012 avec la Slovquie

Notes et références 

Naissance en février 1994
Naissance à Žilina
Joueur slovaque de hockey sur glace
Joueur du MsHK Žilina
Joueur du HC Ajoie
Joueur du HC Bienne
Joueur du SC Langenthal
Joueur du HC Olten
Joueur du HC Ambrì-Piotta